Mistrovství světa v rallye 2022 je 50. ročník série závodů mistrovství světa v rallye. Sezona má celkem 13 podniků, které se konají v Evropě, Africe a v Asii. Titul obhajuje Sébastien Ogier mezi piloty a Hyundai Motorsport mezi týmy. Julien Ingrassia který by titul obhajoval mezi navigátory ukončil kariéru.

Sezona 2022 je první sezonou, ve které jsou nasazovány hybridní speciály Rally1, které nahradily speciály World Rally Car (WRC).

Kalendář
Sezona 2022 má 13 soutěží, jede se v Evropě, Asii, Africe a Oceánii.

Týmy a jezdci

Výsledky

Pohár jezdců

Pohár navigátorů

Pohár konstruktérů

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye
Motoristické sporty v roce 2022